Појам Палеж може се односити на:

Географски појам:

 Палеж (Жабљак), насеље у општини Жабљак, Република Црна Гора
 Палеж (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Палеж (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 старо име за Обреновац

или

 Палеж (Козара), један од Козарачких врхова

А може бити и:
 Палеж (часопис)